Il singolare del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Roberto Jabali 6-3,6-1.

Teste di serie

 Thomas Muster (campione)
 Carlos Costa (primo turno)
 Andrej Česnokov (primo turno)
 Jaime Yzaga (secondo turno)

 Alberto Berasategui (primo turno)
 David Rikl (quarti di finale)
 Gilbert Schaller (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 1994
ATP Tour 1994